Rômulo Victor Pinheiro Veneroso (Betim, 3 de julho de 1958) é um engenheiro civil e político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Foi vereador em sua cidade natal por quatro legislaturas e  deputado estadual em Minas Gerais de 2007 a 2011.

Principais Fatos da Vida Profissional e Política:

Engenheiro civil. Foi deputado pelo PV na 17ª Legislatura e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Na 16ª Legislatura, foi vice-líder do Bloco Parlamentar Social. Foi vereador por quatro mandatos consecutivos em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte (1993-1996, 1997-2000, 2001-2005 e 2005-2006). Em 1995, assumiu a Presidência da Câmara Municipal. Em seu terceiro mandato, licenciou-se para assumir a Secretaria Municipal de Governo por dois anos (2001-2002). E em 2003, reassumiu a Presidência da Câmara Municipal de Betim, cargo que exerceu também entre 2005 e 2006. A principal região de atuação política é a Central. Os municípios de maior votação foram Betim, Belo Horizonte e Contagem.

Atuação Parlamentar na ALMG:

Eleito em 2006 para o primeiro mandato como deputado estadual.

Condecorações:

Medalha do Mérito Legislativo.

Campeão da copa do mundo em 2002

Deputados estaduais de Minas Gerais
Naturais de Betim
Membros do Partido Verde (Brasil)
Engenheiros de Minas Gerais
Vereadores de Betim